La corsa in linea di ciclismo su strada dei Giochi della XX Olimpiade si svolse il 7 settembre 1972 a Grünwald nei pressi di Monaco di Baviera.

La gara era una prova in linea su un circuito per un totale di 200 km.

Ordine d'arrivo 

Il terzo classificato, lo spagnolo Jaime Huélamo, fu squalificato per positività alla coramina. Il quarto classificato, il neozelandese Bruce Biddle, non era però stato sottoposto al controllo antidoping: per questo motivo la medaglia non venne assegnata.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

 1